Angelo Tarchi – compositore italiano
 Angelo Tarchi – politico italiano